Matteo Paro (nascido em 17 de março de 1983, em Asti, Itália) é um jogador de futebol da italiano.

História
Paro foi negociado para o Chievo em 2003 (com Giuseppe Sculli e Daniele Gastaldello) como parte do acordo da transferência de Nicola Legrottaglie. Em 2005, Juventus negociou três deles de volta, e vendeu Paro e Gastaldello para o Siena.

Em 2006, Juventus foi rebaixado para a série B e conseguiu do Siena 50% dos direitos de Paro.

Em 2007 se transferiu para o Genoa. Para a temporada 2009/2010 foi emprestado ao Bari, e atualmente emprestado ao Piacenza Calcio

ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari